Ypso steht für:

 Ypso, ein Denkmal in der Stadt Bremen
 Ypso, ehemalige Restpostenmärkte der MakroMarkt GmbH
 Ypso, eine Figur aus der Hörspielserie Xanti

Siehe auch:
 IPSO